«Богомо́л» () — художественный фильм, снятый в 1982 году для британского телевидения режиссёром Джеком Голдом. Экранизация произведения Юбера Монтейе «Мольбы богомолов». В одной из главных ролей — Джонатан Прайс.

Сюжет 
Детективный сюжет фильма возникает вокруг взаимоотношений профессора древней истории Руанского университета Поля Канова (Пинкас Браун), его жены (Кармен де Сотой), ассистента Кристиана Маньи (Джонатан Прайс), и молодой помощницы профессора — Беатрис (Шери Лунги). После непродолжительной болезни профессор теряет первую жену и сына. Получив страховку в 6 миллионов швейцарских франков и повторно женившись - на медсестре Вере, - он становится предметом пристального внимания службы безопасности страховой компании. Уж слишком интригующая скоропостижная смерть его близких!

В ролях 
 Джонатан Прайс — Кристиан Маньи
 Шери Лунги — Беатрис Мансо
 Кармен де Сотой — Вера Канова
 Пинкас Браун — профессор Поль Канова
 Анна Кроппер — Гертруда
 Фридрих фон Тун — страховщик
 Артур Браусс — Рихтер
 Сара Бергер — Мадлен
 Кевин Макнэлли — Бернард

Ссылки 
 
 Кадры из фильма
 Юбер Монтейе. Мольбы богомолов — в Библиотеке Мошкова

Детективные фильмы Великобритании
Фильмы-триллеры Великобритании
Экранизации литературных произведений